Mühlendammschleuse steht für:

 Mühlendammschleuse (Berlin), im Berliner Ortsteil Mitte des gleichnamigen Bezirks
 Mühlendammschleuse (Rostock)